Александр Гурко:
 Гурко, Александр Викторович (род. 1964) — белорусский историк, религиовед и этнолог.
 Гурко, Александр Олегович (род. 1969) — российский предприниматель.